Laza Ristovski – tastierista serbo
 Milan Ristovski – calciatore macedone
 Stefan Ristovski – calciatore macedone